Dobrepolje je lahko:

 Dobrepolje, kraško polje, naravno- in družbenogeografska enota jugovzhodno od Ljubljane
 Občina Dobrepolje, občina v Sloveniji (s sedežem v Vidmu)
 pošta Videm - Dobrepolje (1312)
 Železniška postaja Dobrepolje (v naselju Predstruge)

Glej tudi 

 Dobro Polje (razločitev)
Dobropolje, Ilirska Bistrica
Dobropolje (polje)
Doropolje